Gérard [žérár] může znamenat:

příjmení
 Balthasar Gérard (1557–1584), francouzský student, vrah Viléma I. Oranžského
 Bob Gérard (1914–1990), pilot Formule 1
 François Gérard (1770–1837), francouzský malíř
 Jean Ignace Isidore Gérard (1803–1847) viz Grandville, francouzský kreslíř
 Marguerite Gérard (1761–1837), francouzská malířka a grafička

rodné jméno
 Seznam článků začínajících na „Gérard“

jiný význam
 Châtel-Gérard, francouzská obec v departementu Yonne, v regionu Burgundsko